Season of Glass, album de Yoko Ono sorti en 1981 ;
 Season of Glass, mini-album de GFriend sorti en 2015.